Josef Stampfl ist der Name folgender Personen:

* Josef Stampfl (Verleger) (1845–1912), österreichischer Buchdrucker, Journalist und Verleger
 Josef Stampfl (Politiker) (1884–1962), österreichischer Politiker (ÖVP)